Christian von Sachsen-Weißenfels ist der Name folgender Personen:

* Christian von Sachsen-Weißenfels (1652–1689), Prinz von Sachsen-Weißenfels-Querfurt, Generalfeldmarschall der kursächsischen Armee
 Christian von Sachsen-Weißenfels (1682–1736), Herzog von Sachsen-Weißenfels-Querfurt, siehe Christian (Sachsen-Weißenfels)